George Foster Shepley ist der Name folgender Personen:

 George Foster Shepley (1819–1878), US-amerikanischer Politiker und General, siehe George F. Shepley
* George Foster Shepley (Architekt) (1860–1903), US-amerikanischer Architekt